Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2000 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Venus Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
{|
|valign=top|
<ol>
  Martina Hingis (polfinale)
  Lindsay Davenport (finale)
  Venus Williams (prvakinja)</li>
  Mary Pierce (četrti krog)
  Serena Williams (četrtfinale)
  Monika Seleš (četrtfinale)
  Conchita Martínez (tretji krog)
  Nathalie Tauziat (četrtfinale)
</ol>
|valign=top|
  Arantxa Sánchez Vicario (četrti krog)
  Anke Huber (četrtfinale)
  Sandrine Testud (četrti krog)
  Ana Kurnikova (tretji krog)
  Amanda Coetzer (tretji krog)
  Dominique Van Roost (drugi krog)
  Jennifer Capriati (četrti krog)
  Julie Halard-Decugis (prvi krog)
|}

 Rezultati 
Legenda

 Zaključni boji 

Zgornji del
1. del

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=15
| RD1-team01= J Capriati
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= E Gagliardi
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Vavrinec
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= H Nagyová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Gerši
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Hopkins
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= C Black
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= N Dechy
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= C Rubin
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Carlsson
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= B Schett
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Farina Elia
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=66
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= O Barabanschikova
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Kremer
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= T Almeda-singian
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= M Seles
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=15
| RD2-team01= J Capriati
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= H Nagyová
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Gerši
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= N Dechy
| RD2-score04-1=63
| RD2-score04-2=r
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= C Rubin
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Schett
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=1
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Kremer
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= M Seles
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=15
| RD3-team01= J Capriati
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Gerši
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= C Rubin
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= M Seles
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=15
| RD4-team01= J Capriati
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= M Seles
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

3. del

4. del

| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= A Bradshaw
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= J Lee
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= N Tauziat
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=9
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= N Tauziat
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3= 
}}

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= C Martínez
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Frazier
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= P Mandula
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2000